Alex Bruno de Souza Silva – calciatore brasiliano
 Carlos Alexandre de Souza Silva, noto come Carlão – calciatore brasiliano
 Cristiane Rozeira de Souza Silva – calciatrice brasiliana
 Erlon de Souza Silva – canoista brasiliano
 Willamis de Souza Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Souza Silva